Comba, forma dell'antroponimo spagnolo Columba
 Comba (valle), tipo particolare di valle, stretta e lunga
 7636 Comba
 Santa Comba, comune spagnolo
 Santa Comba Dão, comune portoghese

Persone 

 Andrea Comba, giurista e accademico italiano
 Domenico Comba, medico e intellettuale italiano
 Emilio Comba, religioso italiano
 Enrico Comba, antropologo e storico delle religioni italiano
 Ivano Comba, calciatore italiano
 Paul G. Comba, astronomo e matematico italiano
 Vivian Daisy Donata Provera Pellegrinelli Comba, vero nome della poetessa italiana Vivian Lamarque

Geografia 

 Comba di Crête Sèche, vallone laterale della media Valpelline
 Comba di Savoia, valle francese della Savoia
 Comba di Valcornera, valle laterale dell'alta Valpelline
 Comba di Vertosan, vallone valdostano